

Єлтай — село, Індерський район, Атирауська область
 Єлтай — село, Урджарський район, Абайська область

Див. також 
 Єльтай